Ohne dich steht für:

 Ohne Dich (2014, Baxmeyer), deutscher Fernsehfilm von Florian Baxmeyer 
 Ohne Dich (2014, Powelz), Filmdrama von Alexandre Powelz 

Liedtitel:
 Ohne dich (schlaf ich heut Nacht nicht ein), Lied der Band Münchener Freiheit (1985)
 Ohne dich (Selig-Lied), Lied von Selig (Band) (1994) 
 ohne dich (Second Decay-Lied), Lied von Second Decay (1999)
 Ohne dich (Rammstein-Lied) (2004)
 Ohne Dich (Kasimir1441-Lied) (2021)

Siehe auch:
 Ohne Dich kann ich nicht leben, deutsch-italienischer Spielfilm von Giulio Del Torre und Arthur Maria Rabenalt (1958)
 Ohne Dich wird es Nacht, deutsches Filmdrama von Curd Jürgens (1956)
 Without You (Begriffsklärung)